Драфт юниоров КХЛ 2009 — первый в истории КХЛ входной драфт юниоров прошёл 1 июня 2009 года в офисе Газпром экспорт в Москве. В драфте принимало участие 23 клуба. Клубы Витязь и Химик, принимавшие участие в сезоне 2008/2009, не участвовали в драфте, так как из-за финансовых проблем не был решён вопрос с продолжением участия команд в следующем сезоне лиги. Напротив, Автомобилист из Екатеринбурга, дебютировавший в КХЛ только в сезоне 2009-2010, получил возможность выбора.

В драфте принимали участие следующие категории хоккеистов в возрасте от 17 до 20 лет:
 выпускники российских хоккейных школ, не входящих в систему КХЛ;
 выпускники хоккейных школ клубов КХЛ, не включенные клубами в состав молодёжной команды, принимающей участие в соревнованиях Молодёжной хоккейной лиги;
 хоккеисты, выступающие в соревнованиях по хоккею на территории России и не имеющие контрактных отношений с клубами КХЛ;
 хоккеисты в возрасте от 17 до 21 года, выступающие в соревнованиях по хоккею за пределами России и не имеющие контрактных отношений с клубами КХЛ.

Первоначальные номера очередности выбора клубы получили в соответствии с местом, занятым по итогам регулярного чемпионата 2008/09, но некоторые из них были изменены после обменов между клубами. Так же клубы имели право защитить от участия в драфте выпускников своих хоккейных школ, включенных в состав их молодёжных команд, принимающих участие в соревнованиях МХЛ.

22 мая 2009 года Центральное скаутское бюро КХЛ опубликовало два предварительных списка игроков, в один из которых были включены хоккеисты, выступающие в России, а во второй — за её пределами. В эти списки вошли 749 человек. Среди них — 668 полевых игроков и 81 вратарь.

Выбор игроков 
На Драфте юниоров КХЛ 2009 года было выбрано 85 хоккеистов в 4-х раундах. По результатам регулярного чемпионата КХЛ сезона 2008-2009 право выбрать первого номера драфта получил Химик и второго — Витязь. Но команды не приняли участие в драфте и право перешло к Динамо Минск. А за несколько минут перед началом церемонии право первого выбора перешло от Динамо к ЦСКА в обмен на выбор во всех остальных раундах. Дебютирующий в следующем сезоне Автомобилист получил право выбирать игроков последними в каждом раунде. Первым номером драфта в результате стал защитник Мечела Михаил Пашнин, выбранный ЦСКА.

Первый раунд 
В первом раунде было выбрано 10 нападающих, 8 защитников и 3 вратаря. Самыми активными клубами в раунде стали СКА, выменяв права выбора у Барыса, Торпедо и Спартака, и Атлант получивший дополнительно к своему право выбора от Трактора и Локомотива. Так же, в результате обмена с ЦСКА, представители Динамо Минск смогли выбрать двух игроков.

Второй раунд 
В раунде было выбрано 15 нападающих, 5 защитников и 1 вратарь.

Третий раунд 
В рвунде было выбрано 13 нападающих, 6 нападающих и 3 вратаря.

Четвертый раунд 
В раунде было выбрано 8 нападающих и 13 защитников.

Итоги драфта 
Скауты НХЛ, следившие за первым драфтом КХЛ, в своём рейтинге на первое место ставили нападающего белорусского клуба Гомель Николая Сусло, а Михаила Пашнина только на второе. Но Сусло был выбран только в третьем раунде под общим 65 номером Локомотивом. Так же стал неожиданным тот факт, что Джона Тавареса, бывшего на тот момент самым рейтинговым игроком-юниором и ставшего впоследствии первым номером драфта НХЛ 2009 года, не выбрал ни один из клубов.

Самыми активными клубами на драфте стали Атлант (13 игроков), СКА (9 игроков), Динамо Москва и Динамо Минск (по 6 игроков). Трактор и ХК МВД не выбрали ни одного игрока. Трактор все 4 права выбора обменял, а ХК МВД обменял право выбора в втором и четвёртом раундах и не воспользовался возможностями выбора в первом и третьем раундах.

Примечания 

Континентальная хоккейная лига
Драфты КХЛ